Hillbilly Blues (Engels: Hillbilly Elegy), de memoires van J.D. Vance
Hillbilly Elegy (film), een Amerikaanse film uit 2020 van Ron Howard